Puh je lahko:

 Puh, priimek več znanih ljudi 
 Puh, perje pri ptičih
Skupina otočkov v Narodnem parku Kornati
 Puh
 Vodeni Puh
 Kameni Puh
 Puh Gornji